Palomas steht für:
 Palomas (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 Palomas (Badajoz), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Badajoz